Империале () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Империале, Амброджо (1649—1729) — дож Генуэзской республики.
 Империале, Джованни Джакомо (1554—1622) — дож Генуэзской республики.
 Империале, Франческо Мария (1653—1736) — дож Генуэзской республики.
 См. также 
 Поджо-Империале — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Фоджа.
 Рокка-Империале — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.